Paul und Paula steht für:

 Die Legende von Paul und Paula, DDR-Spielfilm (1973)
 Paul & Paula, US-amerikanisches Gesangsduo